Монтердито има више значења:

 Монтердито, Рисиочи (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Монтердито (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику